Arroyo Azul kan syfta på följande platser:

Belize 

 Blue Creek (vattendrag i Belize, lat 17,90, long -88,85),

Mexiko 

 Arroyo Azul, Veracruz, ort, 
 Arroyo Azul, Oaxaca, ort, Matías Romero Avendaño,